Fleet steht für:

 Fleet, Wassergräben in Norddeutschland
 Fleet, Vereinigung von Treibnetzen, siehe Treibnetzfischerei
 Fleet Point, Landspitze an der Ostküste des Grahamlands, Antarktika
 Home Fleet, traditionelle Bezeichnung für die Flotte der Royal Navy
 Atlantic Fleet, Flottenverband der Royal Navy
 First Fleet, Flotte zur Besiedlung von Australien
 Fleet oder häufiger Flett, eine (quergestellte) Wohndiele an der Kopfseite eines bäuerlichen Wohnstallhauses 
Sogenannte "Story-Funktion" auf Twitter mit flüchtigen Tweets, die nur für 24 Stunden existieren.  

geographische Objekte im Vereinigten Königreich:
 Fleet (Dorset), Ort in Dorset, England
 Fleet (Hampshire), Ort in Hampshire, England
 Fleet (Lincolnshire), Ort in Lincolnshire, England
 Fleet (Dornoch Firth), Fluss in Highland, Schottland
 Fleet-Gefängnis in London
 Fleet Street in London
 River Fleet, Fluss in London

Fleet oder Van Fleet ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick Fleet (1887–1965), britischer Seemann, Besatzungsmitglied der RMS Titanic
 James Fleet (* 1952), britischer Schauspieler
 James Van Fleet (1892–1992), US-amerikanischer General
 Jo Van Fleet (1914–1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Jon Van Fleet (* 1982), US-amerikanischer Pokerspieler
 Mike Fleet (* 1938), britischer Mittelstreckenläufer
 Reuben H. Fleet (1887–1975), US-amerikanischer Pilot und Unternehmer

The Fleet steht für:
 Fanbezeichnung des englischen Fußballvereins Ebbsfleet United
 The Fleet (Anthologieserie), von David Drake and Bill Fawcett herausgegebene Reihe von Science-Fiction-Anthologien und fiktives Universum
 The Fleet, Brackwasserlagune am Chesil Beach in Dorset

Siehe auch:
 White Fleet
 Flit, Datenpaket in der Netzwerktechnik